I Campionati italiani di taekwondo del 2019 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Casoria in Campania, in data 14 e 15 dicembre 2019.

Risultati

Fino a 46 kg

Fino a 49 kg 

1: Vittoria al 4°round; 2: Vittoria per abbandono

Fino a 53 kg

Fino a 57 kg 

1: Vittoria al 4°round

Fino a 62 kg 

1: Vittoria al 4°round

Fino a 67 kg 

1: Vittoria al 4°round

Fino a 73 kg

Oltre 73 kg

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2019